Mevrouw, in het bijzonder een vrouw met goede manieren, maar ook wel ironisch of neerbuigend bedoeld; in het meervoud een aanspreekvorm voor een groep vrouwen
 een graad in een ridderorde; zie:
 Dame (ridderorde)
 Eredame
 Damesorde
 Dame (schaken), een schaakstuk
 Koningin (kaartspel), een speelkaart
 Dame Edna Everage, een fictieve televisiepresentatrice en schrijfster gespeeld door Barry Humphries

Andere, niet-verwante, betekenissen:
 dame-punten (spr. uit damee), neutrale punten die door geen van beide partijen kunnen worden opgeëist; zie Go (bordspel)
 Dame (Indonesië), een dorpje op Siau (Sangihe-eilanden, Noord-Celebes, Indonesië)
 Dame Siriþ, een bekende tekst in het Middelengels